W Polsce
 Klimy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka 
 Klimy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice
 Klimy – gromada w powiecie iławskim

Zobacz też 
 Klimasy, Klimki, Klimkowo, Klimkówka, Klimontów, Klimontówek, Klimonty, Klimówka